Alta corte di giustizia – istituzione del Regno d'Italia
 Alta corte di giustizia – una delle corti superiori di Inghilterra e Galles
 Alta corte di giustizia – corte penale suprema in Scozia
 Alta corte di giustizia sportiva – organo di giustizia sportiva italiano attivo dal 2007 al 2014
 Alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo – istituzione del Regno d'Italia